New Mexico steht für:
 New Mexico, Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika
 New Mexico (Maryland), Ort im US-Bundesstaat Maryland
 New-Mexico-Territorium, historisches Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten von Amerika
 Neu Mexiko (Neusiedler See), Ortslage am Neusiedler See, siehe Mexiko (Neusiedler See)
 Mexico (Missouri), Ort im US-Bundesstaat Missouri, gegründet als New Mexico
 Der Todesfelsen von Colorado (Originaltitel: New Mexico), ein Film aus dem Jahr 1951

USS New Mexico ist der Name zweier Schiffe der United States Navy:

Siehe auch: